GB, símbol de Gigabyte.
 Gb, símbol de Gigabit.
 GB, codi internacional de la Gran Bretanya.
 GB, abreviatura de Game Boy.
 Gb (dígraf), dígraf.